Spîrlea este un nume de familie românesc. El a fost/este purtat de următoarele persoane notabile:

 Dumitru Spîrlea (n. 1950) — pentatlonist român, tatăl Irinei
 Irina Spîrlea (n. 1974) — jucătoare română de tenis, fiica lui Dimitrie

Nume de familie românești